Дона Рид () је била америчка глумица, рођена 27. јануара 1921. године у Денисону (Ајова), а преминула 14. јануара 1986. године у Беверли Хилсу (Калифорнија).

Филмографија 

|-
|rowspan=3|1941
|
| -{The Get-Away}-
|Марија Тереза „Тери“ О’Рајли 
|
|-
|
| -{Shadow of the Thin Man}-
|Моли
|
|-
|
| -{Babes on Broadway}-
|Џонесијева секретрица
| непотписана
|-
|rowspan=7|1942
|
| -{Personalities}-
|
| непотписана
|-
|
| -{The Bugle Sounds}- 
|Сали Хенсон
|
|-
|
| -{The Courtship of Andy Hardy}-
| Мелоди Јунис Несбит
|
|-
|
| -{Mokey}-
|Антија Делано
|
|-
|
| -{Calling Dr. Gillespie}- 
| Марша Брадберн
|
|-
|
| -{Apache Trail}-
|Розалија Мартиназ
|
|-
|
| -{Eyes in the Night}-
|Барбара Лори 
|
|-
|rowspan=4|1943
|
| -{The Human Comedy}- 
|Бес Маколи 
|
|-
|
| -{Dr. Gillespie's Criminal Case}-
|Марша Брадберн
|
|-
|
| -{The Man from Down Under}- 
|Мери Вилсон
|
|-
|
| -{Thousands Cheer}-
|Customer in Red Skelton Skit
|
|-
|rowspan=2|1944
|
| -{See Here, Private Hargrove}-
|Карол Холидеј
|
|-
|
| -{Gentle Annie}-
|Мери Линген
|
|-
|rowspan=2|1945
|
| -{The Picture of Dorian Gray}-
|Гладис Холворд
|
|-
|
| -{They Were Expendable}-
| поручник Санди Дејвис
|
|-
|rowspan=2|1946
|
| -{Faithful in My Fashion}-
|Џин Кендрик
|
|-
|Диван живот
| -{It's a Wonderful Life}-
| Мери Хач Бејли 
|
|-
| 1947
|
| -{Green Dolphin Street}-
| Маргерит Патурел
|
|-
| 1948
|
| -{Beyond Glory}-
|Ен Данијел
|
|-
| 1949
|
| -{Chicago Deadline}- 
|Росита Џин Д'Ур
|
|-
| 1951
|
| -{Saturday's Hero}-
|Мелиса
|
|-
|rowspan=2|1952
|
| -{Scandal Sheet}- 
|Џули Алисон
|
|-
|
| -{Hangman's Knot}-
|Моли Хал
|
|-
|rowspan=5|1953
|Невоље на путу
| -{Trouble Along the Way}-
| Алис Синглтон
|
|-
|
| -{Raiders of the Seven Seas}-
|Алида
|
|-
|Одавде до вечности
| -{From Here to Eternity}-
|Алма „Лорен“ Берк
|
|-
|
| -{The Caddy}- 
|Кати Тејлор
|
|-
|
| -{Gun Fury}-
|Џенифер Балард
|
|-
|rowspan=3|1954
|
| -{They Rode West}-
|Лори Маки
|
|-
|
| -{Three Hours to Kill}-
|Лори Мастин
|
|-
|Кад сам последњи пут видео Париз
| -{The Last Time I Saw Paris}-
|Марион Елсвирт/Матин
|
|-
|rowspan=2|1955
|
| -{The Far Horizons}- 
|Сакаџавија
|
|-
|
| -{The Benny Goodman Story}-
| Алис Хамонд
|
|-
|rowspan=3|1956
|
| -{Ransom!}-
|Идит Станард
|
|-
|
| -{Backlash}-
|Карил Ортон
|
|-
|
| -{Beyond Mombasa}-
|Ен Вилсон
|
|-
| 1958
|
| -{The Whole Truth}- 
| Карол Полтон
|
|-
| 1974
|
| -{Yellow-Headed Summer}-
|
|
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1921.
Умрли 1986.
Америчке глумице
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у споредној улози